Esistono più comuni francesi con questo nome

Foucherans – Doubs
Foucherans – Giura